

Смольково — село, Ардатовський район, Мордовія
 Смольково — село, Лямбірський район, Мордовія

Див. також 
 Нове Смольково